Соревнования по тяжёлой атлетике на летних Олимпийских играх 1980 года в Москве проходили с 20 по 30 июля в универсальном спорткомплексе «Измайлово». В них приняли участие 172 атлета из 40 стран.

Основная борьба в неофициальном командном зачёте развернулась между спортсменами СССР и Болгарии и завершилась победой советских атлетов. Наиболее впечатляющим стало выступление советского средневеса Юрия Варданяна, установившего пять мировых рекордов.

Олимпиада стала последней для Василия Алексеева, его выступление было неудачным.

В рамках олимпийского турнира также были разыграны медали 54-го чемпионата мира по тяжёлой атлетике.

Медалисты

Неофициальный командный зачёт

Результаты

До 52 кг

До 56 кг

До 60 кг

До 67,5 кг

До 75 кг

До 82,5 кг

До 90 кг

До 100 кг

До 110 кг

Свыше 110 кг

Фильмы

Примечания

Ссылки 

 История тяжёлой атлетики
 Тяжёлая атлетика на XXII Олимпийских играх

Соревнования на летних Олимпийских играх 1980
Тяжёлая атлетика на Олимпийских играх
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в СССР
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в России
1980 год в тяжёлой атлетике
Соревнования по тяжёлой атлетике в Москве